Carl Liner ist der Name folgender Personen:

* Carl August Liner (1871–1946), Schweizer Maler, Zeichner, Grafiker und Erfinder
 Carl Walter Liner (1914–1997), Schweizer Maler und Zeichner